Hussain Ali Baba (11 de fevereiro de 1982) é um futebolista do Bahrein que joga como zagueiro. Atualmente defende o Al-Fateh.

Carreira 
Hussain Ali Baba representou a Seleção Bareinita de Futebol na Copa da Ásia de 2004, 2008, 2011 e 2015.

Ligações externas
Perfil em Ogol
Perfil em National-Football-Teams.com 
Perfil em Soccerway

Naturais de Manama
Futebolistas do Barém
Futebolistas do Al-Shamal Sports Club
Futebolistas do Kuwait SC
Futebolistas do Al-Rayyan Sports Club
Futebolistas do Umm-Salal Sports Club
Futebolistas do Al Salmiya Club
Futebolistas do Al Wehda
Futebolistas do Al-Fateh Sports Club
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Bareinita de Futebol